

Sigle 
 BGM per Background music – musica di sottofondo
 BGM Entertainment - etichetta discografica britannica
 Bonnier Gazell Music – etichetta discografica svedese

Codici 
 BGM – codice aeroportuale IATA del Greater Binghamton Airport di Maine (Stati Uniti d'America)
 BGM – codice vettore ICAO della compagnia aerea Ak Bars Aero, Aeroporto di Bugulma (Russia)
 bgm – codice ISO 639-3 della lingua baga mboteni

Musica 
 BGM – album discografico della Yellow Magic Orchestra del 1981